

Sciences et techniques 
 Le procédé Leclaire est un procédé industriel de production du blanc de zinc, mis au point en 1845 par Edme Jean Leclaire pour concurrencer la céruse, toxique.

Patronyme 

 Edme Jean Leclaire (1801-1872), un entrepreneur français, inventeur du procédé Leclaire de production du blanc de zinc ;
 Henri Leclaire, selon la liste de pilotes et navigants de l'Aéropostale ;
 Pascal Leclaire (1982-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Paul Le Claire (1963-) musicien et personnalité politique de Jersey ;
 Serge Leclaire (1924-1994),un psychanalyste, le premier disciple de Jacques Lacan ;
 Théodore François Joseph Leclaire (1752-1811), un général de division ;
 Victor Leclaire (1830-1885), peintre français ;
 Virgile Leclaire, un acteur (Quentin dans Je m'appelle Élisabeth).

Toponyme 

 Le Claire, ville de l'Iowa (États-Unis).
 Le Claire Township, township de l'Iowa.

Notes et références